Blackburn může být:

geografie
 Blackburn, město v anglickém hrabství Lancashire
 Mount Blackburn, hora na Aljašce

hudba
 Blackburn & Snow, bývalá americká hudební skupina

letectví
 Blackburn Aircraft Limited, zaniklý britský letecký výrobce a jeho letadla

příjmení osob
 Elizabeth Blackburnová (* 1948), americká bioložka
 Joseph Henry Blackburne (1841–1924), britský šachista
 Marsha Blackburnová (* 1952), americká politička
 Reid Blackburn (1952–1980), americký fotograf
 Robert Blackburn (1885–1955), britský průkopník letectví a majitel společnosti Blackburn Aircraft
 Rolando Blackburn (* 1990), panamský fotbalista
 Simon Blackburn (* 1944), britský filosof
 Tyler Blackburn (* 1986), americký zpěvák

sport
 Blackburn Olympic FC, zaniklý fotbalový klub
 Blackburn Rovers FC, blackburnský fotbalový klub
 Blackburn Rovers FC (rezerva a akademie), jeho rezervní tým